Lineville (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Lineville (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa